

Persone
 Guor Maker – maratoneta sudsudanese
 Matur Maker – cestista sudsudanese naturalizzato australiano
 Thon Maker – cestista australiano

Altro
 Maker – persona che svolge attività fai-da-te avvalendosi di tecnologie digitali